Внешняя подвеска вертолёта - комплекс технических средств, установленных на вертолёте, предназначенный для перевозки грузов вне фюзеляжа, их подъема с грунта (или площадок) и опускания на грунт, а также для выполнения строительно-монтажных работ на высотных объектах.

Устройство 

Конструкции внешних подвесок различаются в зависимости от модели вертолёта, однако в целом содержат следующие основные узлы:
 узел крепления внешней подвески к фюзеляжу;
 центральный замок внешней подвески;
 центральный канат;
 грузовой замок;
 грузозахват;
 лебедку для подъема центрального каната;
 систему рабочей и аварийной отцепки.

Устройство вертолёта